Masuch ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Masuch (* 1964), deutsche Dramaturgin und Theaterleiterin
 Daniel Masuch (* 1977), deutscher Fußballtorhüter
 Georg Masuch (1936–2022), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Gerhard Masuch, ehemaliger Abgeordneter der CDU in der Volkskammer der DDR (10. Wahlperiode, März bis Oktober 1990)
 Hartwig Masuch (* 1954), deutscher Musikmanager und ehemaliger Musikproduzent
 Herbert Masuch (* 1929), deutscher Evangelist und Dichter christlicher Lieder
 Peter Masuch (* 1951), deutscher Jurist, Präsident des Bundessozialgerichts
 Sarah Masuch (* 1978), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Masoch